Le Suire ist der Familienname folgender Personen:

 Günther von Le Suire (1846–1906), bayerischer Generalmajor und Kammerherr
 Günther von Le Suire (Diplomat) (1880–1950), bayerischer Offizier, Kammerherr und Diplomat
 Hermann von Le Suire (1861–1933), deutscher Landschaftsmaler
 Karl von Le Suire (1898–1954), deutscher Offizier, zuletzt General der Gebirgstruppe
 Wilhelm von Le Suire (1787–1852), Generalleutnant und griechischer, sowie bayerischer Kriegsminister

Le Suire bezeichnet:

 Le Suire (Adelsgeschlecht), ein bayerisches Adelsgeschlecht, französischer Abstammung